El término culpa puede referirse, en esta enciclopedia:

Emociones
 a la culpa, un sentimiento o emoción o sensación del ser humano;

En el Derecho
 a la culpa, un término jurídico.